Unia polsko-saska – unia personalna pomiędzy Elektoratem Saksonii a Rzecząpospolitą Obojga Narodów w latach 1697-1706 i 1709-1763
 Unia polsko-saska – unia personalna pomiędzy Królestwem Saksonii a Księstwem Warszawskim w latach 1807-1815